Cartulario – manoscritto medievale
Cartulario – addetto all'amministrazione dell'erario o con diversi incarichi amministrativi

Altri progetti